5 miejscowości w Polsce: 
 Bronowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Wizna 
 Bronowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Stegna 
 Bronowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kępice 
 Bronowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Susz 
 Bronowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój

Zobacz też 
 Bronowo Kmiece, Bronowo-Zalesie